Бори́с Ви́кторович Плато́нов (; 1903—1967) — белорусский, советский актёр театра и кино, педагог. Народный артист СССР (1948).

Биография 

Родился  года в Минске (ныне Белоруссия).

В 1919—1921 годах служил в РККА (красноармеец 37-го батальона войск ВЧК, секретать политсекретариата 11-й стрелковой бригады 4-й стрелковой дивизии в Борисове).

С 1921 года участвовал в кружках художественной самодеятельности.

С 1922 года — артист Первого Белорусского драматического театра (ныне Национальный академический театр имени Янки Купалы) (Минск). В 1961—1963 годах — художественный руководитель театра.

Актёр яркий, темпераментный, с блестящим даром перевоплощения.

Выступал на радио, занимался преподавательской деятельностью.

Член КПСС с 1953 года. Депутат Верховного Совета Белорусской ССР 5–6-го созывов.

Умер 15 февраля 1967 года в Минске . Похоронен на Восточном (Московском) кладбище.

Награды и звания 
 Народный артист Белорусской ССР (1946)
 Народный артист СССР (1948)
 Сталинская премия второй степени (1948) — за исполнение главной роли в спектакле «Константин Заслонов» А. Мовзона
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за исполнение роли Ивана Михайловича Тумиловича в спектакле «Поют жаворонки» К. Крапивы
 Орден Ленина (1955)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1940, 1948)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Роли в театре 
  — «Победа» Е. А. Мировича — Рыгорка;
  — «Мятеж» Д. А. Фурманова и С. Поливанова — Ерыськин;
  — «Последние» М. Горького — Пётр;
  — «Кто смеётся последним» К. Крапивы — Зёлкин;
  — «Фронт» А. Е. Корнейчука — Огнев;
  — «Павлинка» Я. Купалы — пан Быковский;
  — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Ромео;
  — «Константин Заслонов» А. Мовзона — Константин Заслонов;
  — «Поют жаворонки» К. Крапивы — Иван Михайлович Тумилович;
  — «Доходное место» А. Н. Островского — Василий Николаевич Жадов;
  — Крылья А. Е. Корнейчука — Пётр Александрович Ромодан;
  — «Лиса и виноград» Г. Фигейредо — Эзоп;
  — «Третья патетическая» Н. Ф. Погодина — В. И. Ленин;
  — «Чтобы люди не журились» А. Е. Макаёнка — Ковальчук;
  — «Левониха на орбите» А. Е. Макаёнка — Левон;
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Фёдор Васильевич Протасов;
 «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Мартын Прокофьевич Нароков;
 «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Антон Иванович Забелин.

Фильмография 
 1927 — Кастусь Калиновский — молодой цыган на ярмарке;
 1928 — Земля зовёт — раввин местечка Ладеню;
 1929 — Песня весны — Шершень (Шулевич);
 1952 — Павлинка (фильм-спектакль) — Быковский;
 1953 — Поют жаворонки — Тумилович;
 1954 — Кто смеётся последним? — Зёлкин;
 1965 — Любимая — Иван Егорович.

Память 
 В 1965 году о Борисе Платонове снят документальный фильм «Мысли и образы»;
 В 1968 году улица Высокая в Минске была переименована в честь актёра и носит его имя по сей день.

Примечания

Ссылки 
 Памяти актёра

Члены КПСС
Персоналии:Национальный академический театр имени Янки Купалы
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Похороненные на Восточном кладбище Минска